Kysset kan henvise til:
 Kysset (opera) – opera af Bedřich Smetana
 Kysset (Auguste Rodin) – skulptur af Auguste Rodin

Se også 
 Kys